Il doppio  dell'Internazionali Tennis Val Gardena Südtirol 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev era i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno.

Dustin Brown e Lovro Zovko hanno battuto in finale Philipp Petzschner e Alexander Waske 6–4, 7–6(7–4).

Teste di serie

  Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)
  Philipp Petzschner /  Alexander Waske (finale)

  Dustin Brown /  Lovro Zovko (campioni)
  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Internazionali Tennis Val Gardena Südtirol 2011